Верховный Совет Башкирской АССР был образован согласно Конституции БАССР 1937 года. Верховный Совет Башкирской АССР является высшим органом государственной власти в Башкирской АССР, правомочным решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР, Конституцией РСФСР и Конституцией Башкирской АССР к ведению Башкирской АССР. Деятельность Верховного Совета Башкирской АССР основывается на коллективном, свободном, деловом обсуждении и решении вопросов, гласности, регулярной отчетности перед Верховным Советом Башкирской АССР создаваемых им органов, широком привлечении граждан к управлению государственными и общественными делами, постоянном учете общественного мнения.

Осуществление Верховным Советом Башкирской АССР своих полномочий строится на основе активного участия в его работе каждого депутата Верховного Совета Башкирской АССР. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной деятельностью.

Первоначально Верховный Совет Башкирской АССР размещался по адресу: БАССР, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 106.

В 70-х годах XX века Верховный Совет Башкирской АССР переехал в здание по адресу: Уфа, ул. Заки Валиди, 40, Дом Государственного Собрания Республики Башкортостан.

Список депутатов Верховного Совета БАССР первого созыва в 1938 году:
 Абдразакова, Тутугуш Мухаметовна, Абзелиловский округ, Абзелиловский район
 Абдулганеев, Апканий Апкаликович, Кундашлинский округ, Балтачевский район
 Абузаров, Миннияр Шакирзянович, Каргалинский округ, Благоварский район
 Авзянов, Сибагат Хасанович, Чуюнчинский округ, Давлекановский район
 Акшинцев, Матвей Иванович, Тирлянский округ, Белорецкий район
 Алибаев, Сагид Рахматович, Лаклинский округ, Малоязовский район
 Аллаяров, Фазыльян Закирович, Учалинский округ, Учалинский район
 Алябушева, Анна Афанасьевна, Караидельский округ, Караидельский район
 Андрианов, Иван Георгиевич, Поляковский округ, Учалинский район
 Андрианов, Семен Михайлович, Аллагуватовский округ, Ишимбаевский район
 Антюфеев, Иван Михайлович, Янаульский округ, Янаульский район
 Ариткулов, Давлет Шагеевич, Курдымский округ, Татышлинский район
 Артемьев, Иван Дмитриевич, Благовещенский округ, Благовещенский район
 Аскаров, Фат Хакимович, Турсагалинский округ, Аургазинский район
 Астафьев, Константин Иванович, Ишимбаевский округ, Ишимбаевский район
 Ахметова, Сулу Ахметовна, Кигинский округ, Кигинский район
 Бабкаев, Хаджиахмет Рамазанович, Талбазинский округ, Талбазинский район
 Бабкина, Дарья Ивановна, Туймазинский округ, Туймазинский район
 Бадретдинов, Имамгалей Бадретдинович, Актанышбашевский округ, Краснокамский район
 Байков, Гаймак Гайзетдинович, Шингаккульский округ, Чишминский район
 Баранов, Ефрем Харитонович, Услинский округ, Стерлитамакский район
 Баталов, Дмитрий Федорович, Бадряшевский округ, Янаульский район
 Баязитов, Исмагил Баймухаметович, Куручевский округ, Бакалинский район
 Бикбулатова, Фаина Гиниятовна, Мраковский округ, Кугарчинский район
 Бикметов, Абдулхак Якупович, Зилимкарановский округ, Красноусольский район
 Блинников, Антон Александрович, Федоровский округ, Федоровский район
 Булганин, Николай Александрович, Стерлитамакский-Первомайский округ, город Стерлитамак
 Буренкин, Николай Дмитриевич, Уржумский округ, Архангельский район
 Вальшин, Мухит Гарифович, Мечетлинский округ, Мечетлинский район
 Витушкин, Максим Иванович, Белорецкий-заводский округ, город Белорецк
 Водопьянов, Михаил Васильевич, Улутелякский округ, Нуримановский район
 Ворошилов, Климент Ефремович, Уфимский-Нижегородский округ, город Уфа
 Галиев, Галиян Шайхутдинович, Стерлибашевский округ, Стерлибашевский район
 Гареева, Мавлиза Гареевна, Урмиязовский округ, Аскинский район
 Гарифуллина, Слу Гатауллиновна, Кандринский округ, Кандринский район
 Гимаев, Шаих Гимаевич, Юмагузинский округ, Юмагузинский район
 Гималетдинов, Авзал Гаязович, Шариповский округ, Кушнаренковский район
 Горячев, Федор Степанович, Мишкинский округ, Мишкинский район
 Гумеров, Бикмухамет Салимович, Андреевский округ, Илишевский район
 Гумеров, Хайбрахман Габбасович, Араслановский округ, Стерлибашевский район
 Гумилевский, Лев Александрович, Макаровский округ, Макаровский район
 Давлеткулова, Халима Шариповна, Кульчумский округ, Ермекеевский район
 Долганов, Илья Борисович, Буздякский округ, Буздякский район
 Емельяненко, Николай Васильевич, Краснохолмский округ, Калтасинский район
 Ерин, Александр Федорович, Дуванский округ, Дуванский район
 Ермолаев, Алексей Константинович, Балтачевский округ, Балтачевский район
 Жданов, Андрей Александрович, Уфимский моторно-заводский округ, город Уфа
 Заликин, Александр Тарасович, Уфимский-Сталинский округ, город Уфа
 Заманов, Тахау Саиткулович, Сибаевский округ, Баймакский район
 Зорин, Федор Степанович, Тукмаклинский округ, Кушнаренковский район
 Ибрагимов, Рахим Киреевич, Преображеновский округ, Стерлитамакский район
 Ибрагимов, Ишмухамет Билалович, Архангельский округ, Архангельский район
 Иванов, Леонид Александрович, Шаранский округ, Шаранский район
 Исаев, Хабиб Хисматуллович, Калмашевский округ, Чекмагушевский район
 Исламов, Пайрам Исламович, Югомашский округ, Янаульский район
 Ишмухаметов, Хайрзаман Ишмухаметович, Кушнаренковский округ, Кушнаренковский район
 Казанбаева, Минась Казанбаевна, Кельтеевский округ, Калтасинский район
 Калинин, Михаил Иванович, Богдановский округ, Миякинский район
 Калмыкова, Клавдия Петровна, Талалаевский округ, Стерлитамакский район
 Камалов, Нигамат Гибадович, Стерлитамакский железнодорожный округ, город Стерлитамак
 Карпович, Владимир Станиславович, Бурзянский округ, Бурзянский район
 Князьханов, Закий Гареевич, Манчаровский округ, Илишевский район
 Ковшов, Василий Александрович, Тавтимановский округ, Иглинский район
 Козлов, Михаил Леонтьевич, Ново-Кулевский округ, Нуримановский район
 Кондратьев, Петр Павлович, Иглинский округ, Иглинский район
 Корнилов, Николай Матвеевич, Усень-Ивановский округ, Белебеевский район
 Коршунов, Павел Иванович, Бакалинский округ, Бакалинский район
 Кочерова, Анна Семеновна, Альшеевский округ, Альшеевский район
 Красавин, Олег Николаевич, Адельскинский округ, Белебеевский район
 Крюков, Владимир Петрович, Языковский округ, Благоварский район
 Кузнецов, Александр Никитьевич, Николо-Березовский округ, Краснокамский район
 Кулагин, Иван Яковлевич, Зилаирский округ, Зилаирский район
 Куренков, Федор Григорьевич, Кузеевский округ, Буздякский район
 Левковцев, Сергей Афанасьевич, Базановский округ, Бирский район
 Литвинов, Иван Алексеевич, Охлебининский округ, Иглинский район
 Лукьянов, Кирилл Исаакович, Дюртюлинский округ, Дюртюлинский район
 Макушин, Анатолий Филиппович, Шафрановский округ, Альшеевский район
 Манаков, Булат Ситдыкович, Миндякский округ, Учалинский район
 Маркова, Ксения Яковлевна, Менеуз-Московский округ, Бижбулякский район
 Маслин, Александр Никифорович, Пугачевский округ, Федоровский район
 Медведева, Анна Ивановна, Нижне-Троицкий округ, Туймазинский район
 Микоян, Анастас Иванович, Уфимский-Горьковский округ, город Уфа
 Миннибаева, Самарья Нигматьяновна, Малоязовский округ, Малоязовский район
 Моисеев, Иван Васильевич, Авзянский округ, Белорецкий район
 Молотов, Вячеслав Михайлович, Уфимский Крекингзаводский округ, город Уфа
 Мубаряков, Арслан Котлыахметович, Чекмагушевский округ, Чекмагушевский район
 Муратшин, Мансур Мухаметшинович, Ишлинский округ, Бузовьязовский район
 Мусаллямова, Шамсиямал Муртазиевна, Бишкаинский округ, Аургазинский район
 Мустафина, Райхана Мустафиновна, Исмаиловский округ, Дюртюлинский район
 Мустафина, Ханифа Закировна, Ермекеевский округ, Ермекеевский район
 Мухамадеева, Хатира Ахметдиновна, Зириклинский округ, Шаранский район
 Набиуллин, Валей Габеевич, Ногаевский округ, Уфимский район
 Надыршина, Зульфия Исламгуловна, Янгискаиновский округ, Красноусольский район
 Назаров, Александр Иванович, Чишминский округ, Чишминский район
 Неверов, Виктор Федорович, Месягутовский округ, Дуванский район
 Николаев, Петр Яковлевич, Бижбулякский округ, Бижбулякский район
 Нургалеева, Гизильбанат Галлямовна, Салиховский округ, Макаровский район
 Пестов, Алексей Антонович, Орловский округ, Благовещенский район
 Петров, Алексей Тарасович, Демский округ, Уфимский район
 Поскрёбышев, Александр Николаевич, Уфимский-Аксаковский округ, город Уфа
 Разбежкина, Пелагея Михайловна, Дмитриевский округ, Уфимский район
 Рахматуллин, Гатият Хабибуллович, Уфимский-Фрузненский округ, город Уфа
 Ремеев, Хабибулла Галиуллович, Бураевский округ, Бураевский район
 Савинов, Михаил Иванович, Красноусольский округ, Красноусольский район
 Садрисламов, Миннигалей Садрисламович, Аскаровский округ, Альшеевский район
 Садрисламова, Хуснизиган Садрисламовна, Татышлинский округ, Татышлинский район
 Саитбурханова, Миннизиган Фаткулисламовна, Кармаскалинский округ, Кармаскалинский район
 Саликаев, Салиш Саликаевич, Чураевский округ, Мишкинский район
 Сафина, Гульниса Закировна, Уфимский-Пушкинский округ, город Уфа
 Симашев, Дмитрий Петрович, Мелеузовский округ, Мелеузовский район
 Симонов, Павел Васильевич, Тубинский округ, Баймакский район
 Симонов, Александр Васильевич, Байкибашевский округ, Байкибашевский район
 Синкевич, Марк Степанович, Давлекановский округ, Давлекановский район
 Сиразетдинова, Магира Низамутдиновна, Миякинский округ, Миякинский район
 Скоков, Константин Иванович, Уфимский-Октябрьский округ, город Уфа
 Соловьёв, Александр Николаевич, Бирский округ, Бирский район
 Сталин, Иосиф Виссарионович, Уфимский-Ленинский округ, город Уфа
 Старынин, Дмитрий Ефимович, Нуримановский округ, Нуримановский район
 Столяров, Александр Михайлович, Баймакский округ, Баймакский район
 Суфиянова, Шакира Суфияновна, Агардинский округ, Благоварский район
 Сынбулатов, Хайретдин, Мустакович, Хайбуллинский округ, Хайбуллинский район
 Терентьев, Макар Леонтьевич, Покровский округ, Покровский район
 Тимергалеева, Шамсия Шарифгалеевна, Каинлыковский округ, Бураевский район
 Тимофеева, Фекла Тимофеевна, Отрадинский округ, Куюргазинский район
 Токарев, Федор Лукьянович, Ермолаевский округ, Куюргазинский район
 Тормашев, Прокофий Петрович, Зирганский округ, Мелеузовский район
 Тухватшин, Зиганша Тушватшинович, Шаранбашевский округ, Шаранский район
 Ульянов, Василий Михайлович, Исянгуловский округ, Зианчуринский район
 Фатихов, Закий Фатихович, Баишевский округ, Дюртюлинский район
 Хазинурова, Байна Хазинуровна, Резяповский округ, Чекмагушевский район
 Хамбалова, Масния Зариповна, Мрясимовский округ, Байкибашевский район
 Хамидуллин, Галей Загитович, Бузовьязовский округ, Бузовьязовский район
 Ханжин, Сергей Григорьевич, Кулляровский округ, Кармаскалинский район
 Хасанов, Ситдик Валиахметович, Белебеевский округ, Белебеевский район
 Холкин, Василий Игнатьевич, Емашинский округ, Белокатайский район
 Царегородцев, Анатолий Николаевич, Белокатайский округ, Белокатайский район
 Чванова, Анастасия Степановна, Воскресенский округ, Воскресенский район
 Чувашаев, Вахит Газизович, Юлдыбаевский округ, Зианчуринский район
 Чугунова, Таисия Дмитриевна, Бузуюровский округ, Бакалинский район
 Чупрынин, Евсей Арсентьевич, Ленинский округ, Давлекановский район
 Шагимарданов, Фазыл Валиахметович, Белорецкий-Советский округ, город Белорецк
 Шадрин, Василий Автономович, Инзерский округ, Белорецкий район
 Шайхутдинов, Камиль Шайхутдинович, Аскинский округ, Аскинский район
 Шарипова, Гатия Шариповна, Яркеевский округ, Илишевский район
 Шафиков, Бадык Шафикович, Кизгановский округ, Бураевский район
 Шилов, Матвей Михайлович, Осиновский округ, Бирский район
 Юланов, Мавлетдин, Сайфульмулюкович, Матраевский округ, Матраевский район
 Юсупов, Миннигали Мухамедьярович, Ново-Троицкий округ, Чишминский район

Интересные факты 
Сталин, Иосиф Виссарионович был депутатом Верховного Совета БАССР I, II, III созывов от Уфимского-Ленинского, Сталинского округов города Уфа.

Литература 
Парламентаризм в Башкортостане. История и современность. Документы и материалы. ГРИ Башкортостан. Кн. 2. Составитель В. Г. Азнагулов, З. Г. Хамитова. Уфа, 2005. ISBN 5-8258-0204-5.

Примечания 

Списки:Башкортостан
Персоналии:Башкортостан